Рудолф Руди Фелер (; 13. април 1960) бивши је немачки фудбалер и фудбалски тренер. Тренутно је спортски директор Бајер Леверкузена.

Статистика каријере

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 

 Руди Фелер на сајту -{leverkusen.com}-
 Руди Фелер на сајту -{fussballdaten.de}-

Рођени 1960.
Немачки фудбалери
Немачки фудбалски репрезентативци
Фудбалери Минхена 1860
Фудбалери Вердер Бремена
Фудбалери Роме
Фудбалери Олимпик Марсеља
Фудбалери Бајер Леверкузена
Нападачи у фудбалу
Фудбалери на Европском првенству 1984.
Фудбалери на Светском првенству 1986.
Фудбалери на Европском првенству 1988.
Фудбалери на Светском првенству 1990.
Фудбалери на Европском првенству 1992.
Фудбалери на Светском првенству 1994.
Фудбалери светски прваци
Немачки фудбалски тренери
Тренери ФК Бајер Леверкузен
Тренери ФК Рома
Селектори фудбалске репрезентације Немачке
Селектори на Светском првенству у фудбалу 2002.
Селектори на Европском првенству у фудбалу 2004.